Гиббоны () — род человекообразных приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии. Один из четырёх родов семейства гиббоновые. Раньше считался единственным родом в этом семействе, но недавно в категорию родов были также выделены номаскусы, сиаманги и хулоки. Гиббоны являются наиболее разнообразным и широко распространенным родом гиббоновых, обитая на территориях от Южного Китая (Юньнань) до Западной и Центральной Явы. Представители этого рода имеют 44 хромосомы и часто имеют кольцо белого меха вокруг лица.

Систематика 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 9 видов гиббонов:

Гибриды 
Гибриды гиббона Мюллера (Hylobates muelleri) и чернорукого гиббона (Hylobates agilis) встречались на территориях Борнео.

Кладограмма 
Кладограмма подсемейства гиббоновых:
 Гиббоновые (Hylobatinae)
 |--Сиаманг (Symphalangus)
 |--N.N.
      |--Номаскус (Nomascus)
      |--N.N.
         |--Хулок (Hoolock)
         |  |--Западный хулок (Hoolock hoolock)
         |  |--Восточный хулок (Hoolock leuconedys)
         |
         |--Гиббоны (Hylobates)
             |--Кампучийский гиббон (Hylobates pileatus)
             |--N.N.
                 |--N.N.
                 |   |--Карликовый гиббон (Hylobates  klossii)
                 |   |--Серебристый гиббон (Hylobates moloch)
                 |
                 |--Гиббон Мюллера (Hylobates muelleri)
                 |--N.N.
                     |--Чернорукий гиббон (Hylobates  agilis)
                     |--Белорукий гиббон (Hylobates  lar)

См. также 
 Номаскусы
 Сиаманг
 Хулоки

Примечания 

Гиббоновые